Пермасское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Никольского района Вологодской области.
Центр — деревня Пермас.

Население по данным переписи 2010 года — 867 человек, оценка на 1 января 2012 года — 814 человек.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку существовали сельсоветы:
 Пермасский (ОКАТО 19 234 860) — 18 населённых пунктов, центр — деревня Пермас,
 Переселенческий (ОКАТО 19 234 856) — 10 населённых пунктов, центр — деревня Большое Сверчково.

В 2000 году были упразднены деревня Ведениха и починок Дворищенский Пермасского сельсовета, в 2001 году — деревни Авдеево Поле, Горбаченки, Государенки, Калистратенки, починок Новопокровский Переселенческого сельсовета.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» образовано Пермасское сельское поселение, в состав которого вошли Пермасский и Переселенческий сельсоветы.

В июне 2018 года Пермасское сельское поселение упразднено и включено в Краснополянское.

География 
Расположено на юге района. Граничит:
 на западе с Кемским сельским поселением,
 на севере с Краснополянским и Завражским сельскими поселениями,
 на востоке и юге с Костромской областью.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 21 населённый пункт, в том числе
16 деревень,
2 посёлка,
3 починка.

Упразднённые населённые пункты:

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Никольского района Вологодской области
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году